Pusteblume ist:

 eine Bezeichnung für Korbblütler nach Ausbildung der Flugsamen mit kugelähnlichem Fruchtstand, insbesondere für den Gewöhnlichen Löwenzahn (Taraxacum officinale), aber auch andere wie den Wiesen-Bocksbart, eine „Riesenpusteblume“.
 der Titel des Vorläufers der Kinderfernsehserie Löwenzahn
 Tampopo (jap. タンポポ, wörtlich „Pusteblume“), eine 1985 gedrehte japanische Filmkomödie